Novak Đoković era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da Rafael Nadal.

In finale Nadal ha sconfitto Dominic Thiem con il punteggio di 7-68, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Andy Murray (terzo turno)
  Novak Đoković (semifinale)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Milos Raonic (terzo turno)
  Kei Nishikori (quarti di finale, ritirato)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Dominic Thiem (finale)

 David Goffin (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno, ritirato)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Lucas Pouille (primo turno)
 Jack Sock (primo turno)
 Gaël Monfils (primo turno)
 Nick Kyrgios (terzo turno)

Qualificati 

  Thomaz Bellucci (primo turno)
  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Denis Istomin (primo turno)

 Michail Kukuškin (primo turno)
 Andrej Kuznecov (primo turno)
 Adrian Mannarino (primo turno)

Lucky loser 

  Borna Ćorić (quarti di finale)

 Jared Donaldson (secondo turno)

Wildcard 

  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Marius Copil (secondo turno)

 Guillermo García López (primo turno)
 Tommy Robredo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2017